Диамант може да се отнася за:
 Диамант, вид минерал
 Диамант (ракета), френска ракета носител
 Диамант (пътен възел), вид пътен възел